Ро́улинсон () — английская фамилия.

 Роулинсон, Альфред (1867—1934) — британский игрок в поло, чемпион летних Олимпийских игр 1900 года.
 
 Роулинсон, Ричард (1690—1755) — английский антиквар.

Примечания